Nanuqsaurus hoglundi — вид ящеротазових динозаврів родини тиранозаврові (Tyrannosauridae), що існував у кінці крейдового періоду (69 млн років тому).

Історія відкриття 
Рештки динозавра були виявлені у 2004 році в кар'єрі Кікак-Тегосеак у відкладеннях формації Принц-Крік в окрузі Норт-Слоуп на крайньому півночі Аляски. Було знайдено передню частину лівої нижньої щелепи; носову гілку правої частини верхньої щелепи; фрагменти мозкового черепа, включаючи тім'яну, лобову і праву частину клиноподібної кістки. Спершу рештки відносили до горгозавра, потім до альбертозавра. У 2014 році, на основі цих решток, описано нові вид та рід динозавра. Родова назва Nanuqsaurus зкладається з інупіатського слова nanuq, що означає «білий ведмідь», та грецького sauros — «ящер». Видова назва N. hoglundi вшановує американського філантропа Фореста Гоглунда.

Опис 
За оцінками, Nanuqsaurus сягав 6 метрів завдовжки, що дорівнює близько половини довжини Tyrannosaurus rex. Такі невеликі розміри, у порівняні з грізнішим родичем, пояснюються «арктичною карликовістю», яка виникає через брак харчових ресурсів.

Філогенія 
Філогенічна кладограма, що зображує родинні зв'язки тиранозаврових:

Посилання 
 http://news.nationalgeographic.com/news/2014/03/140313-new-species-dinosaurs-tyrannosaurus-rex-animals-science/ 
 
 

Тиранозаврові
Динозаври крейдового періоду
Динозаври Північної Америки
Вимерлі тварини, описані 2014